Ламія (міфологія)
 Ламія Афінська — гетера, коханка базилевса Деметрія I Поліоркета
 Ламія (місто)
 Ламія (озеро)